Il leone masai (Panthera leo melanochaita Neumann, 1900), noto anche come leone dell'Africa Orientale, è la sottospecie di Panthera leo più diffusa e maggiormente conosciuta.

Questa sottospecie ha la sua massima diffusione in Kenya (Masai Mara), nei pressi del Parco Nazionale del Kilimangiaro e in Tanzania (Serengeti, Ngorongoro e Tanga).

Caratteristiche 
La sottospecie massaicus, tipica della Tanzania, è leggermente più snella con un peso medio che va da 145 kg a 205 kg per i maschi e da 100 kg a 165 kg per le femmine. Il leone Masai più pesante mai trovato era un esemplare vicino al Monte Kenya. Pesava fino a 272 kg. 
Il leone Masai è più lungo e meno tozzo delle sottospecie asiatiche, con una lunghezza media di circa 2,5 – 3 metri , a partire dalla coda. Al contrario, le dimensioni per le leonesse africane sono relativamente inferiori, raggiungendo una media di 2,3 – 2,6 metri .

Criniera 
La criniera del leone africano si differenzia notevolmente rispetto a quella del leone asiatico, essendo infatti più sontuosa ma più spoglia, più rada. In realtà, i leoni che abitano le terre dell'Africa orientale sono famosi perché presentano diversi tipi di criniera in base all'età e al luogo nel quale vivono.

La criniera di un leone masai, infatti, cresce per circa 4-5 anni, ben oltre il raggiungimento della maturità sessuale dell'animale. Le criniere degli esemplari più vecchi sono infatti più lunghe e piene di quelle degli esemplari più giovani. Inoltre, i leoni che vivono negli altopiani oltre gli 800 metri, presentano criniere molto più lunghe e volte rispetto agli esemplari che vivono le zone più calde e umide, i quali possono addirittura non presentare la criniera.

Distribuzione
i luoghi in cui è più frequente incontrare i leoni, ovvero le zone confinanti con il Kenya, la pianura Masai e la Tanzania, compresa la regione del Tanga. I leoni, infatti, prediligono la vita nelle steppe e in zone particolarmente aride come le savane.
 Si stima che ci siano tra gli 850 e i 900 leoni nella Riserva Nazionale del Masai Mara e nelle riserve circostanti.

Ecologia
Vivono in branchi da 15 a 20 membri, con un massimo di tre maschi, diverse femmine adulte (una dominante) e un numero di subadulti e cuccioli. In genere i maschi possono detenere un territorio compreso tra 20 e 400 km quadrati. all'interno del quale ci sono diversi branchi di femmine. Nel Maasai Mara, le femmine fanno la maggior parte della caccia, aiutate dai maschi nell'abbattere i grandi animali. Prediligono gli gnu e le zebre, ma al di fuori della "migrazione" annuale, sono stati spesso visti affrontare altre prede, tra cui bufali e facoceri. A causa del loro alto metabolismo dormono circa 20 ore al giorno e talvolta le uccisioni vengono effettuate di notte.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Tassonomia Systema Naturae 2000

Felidi

fr:Lion des Massaïs